О, бог всетворящий (, ) — государственный гимн Кении.

Создан в 1963 году специальной комиссией во главе с музыкальным советником Грэмом Хислопом (Graham Hyslop), в состав которой также вошли профессор музыки Джордж Сенога-Заке (George W. Senoga-Zake), христианский богослов и политик , Питер Кибукосия (Peter Kibukosya) и Вашингтон Омонди (Washington Omondi). В качестве музыкальной основы комиссией была выбрана мелодия народной песни, которую пели детям матери небольшой по численности кенийской народности покомо, а текст был написан членами комиссии в вариантах на суахили и английском.

Впервые записан в сентябре 1963 года, и в декабре 1963 года был исполнен на празднованиях по случаю обретения страной независимости, став государственным гимном.

Текст

Ссылки 
 Страница гимна на официальном сайте страны

Кения
Государственные символы Кении
Песни 1963 года